Delicias turcas puede hacer referencia a:

 Las delicias turcas, un dulce de la gastronomía turca.
 Delicias turcas, nombre en español de la película neerlandesa Turks fruit (1973).